

Рошу () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Редукенень.
 Рошу () — село у повіті Ілфов. Входить до складу комуни Кіажна.
 Рошу () — село у повіті Сучава. Адміністративно підпорядковується місту Ватра-Дорней.

Рошу () — село у Кагульському районі.